Ниже представлен список наиболее известных карстовых воронок, «голубых дыр», сенотов и карстовых шахт. Такие геологические формации не являются редкостью и встречаются по всему миру.

Австралия

Бразилия

Германия

Италия

Китай

Мексика

Намибия

Россия

США

Турция

Хорватия

Чехия

Прочие страны 
 . . Подводная пещера расположена в городке  (муниципалитет , район Сиянда, Северо-Капская провинция). Глубина — 283 м. В 2021 году женщина-дайвер Карен Ван Ден Оевер установила рекорд погружения (на 236 м), внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. В 1994 году в пещере утонул дайвер Деон Дрейер; десять лет спустя, в попытке поднять его тело, утонул дайвер Дэвид Шоу.
 . Биржайский региональный парк (Биржайский район, Паневежский уезд), содержащий множество карстовых воронок глубиной до 11 м.
 . Голубая дыра (Красное море). Глубина — ок. 100 м.
   . Карстовые воронки Мёртвого моря. Вызваны обмелением озера (примерно на метр в год по данным 2011 года).
 . Голубая дыра Дина (остров , Багамские Острова). Вторая по глубине голубая дыра на планете (202 м).
 . Большая голубая дыра (атолл , Белизский Барьерный риф). Диаметр — 318 м, глубина — 124 м.
 . Пещерная система  (регион Тасман острова Южный, национальный парк «Абель-Тасман», залив Золотая Бухта). Вертикальная шахта глубиной 357 м.
 . Пляж  (муниципалитет Льянес, район Орьенте, провинция Астурия). Самый маленький пляж в мире.

Карстовые воронки XXI века 
 1986—2018 годы. Провалы в Березниках и Соликамске (города Березники и Соликамск, Пермский край, Россия). За указанный период зафиксировано 11 провалов.
 2007 год.  (Гватемала). 100-метровая воронка образовалась из-за разрыва канализационных труб. Пять человек погибли, более тысячи были эвакуированы.
 2010 год.  (Гватемала). 90-метровая воронка поглотила трёхэтажный завод. Причины: тропический шторм Агата, извержение вулкана Пакая и утечка из канализационных труб.
 2012 год. Луизианский провал (приход Ассампшен, штат Луизиана, США).

См. также 
 Карст
 Список пещер (самые глубокие)

Примечания

Ссылки 
 Карстовый провал: как не уйти под землю… Всё о печальных воронках! // abzac.cc
 Самые впечатляющие карстовые воронки мира // 6 сентября 2019 // vseznaesh.ru
 Джанви Кханделвал. 10 Most Amazing Sinkholes in the World // май 2021 // unbelievable-facts.com
 Тим Ньюком. 7 of the World's Most Stunning Sinkholes // 9 февраля 2017 // popularmechanics.com
 Лора Мосс. 14 Amazing Sinkholes // 12 июня 2021 // treehugger.com
 Strange nature phenomenon: Some of the most impressive and famous sinkholes around the world // 18 февраля 2013 // strangesounds.org
 9 World Famous Pits and Sinkholes // chilloutpoint.com
 6 Famous Sinkholes // 6 июня 2010 // techeblog.com

Карстовые воронки
Карстовые воронки